Первая Федеральная Лига Югославии 1965/1966 () — 37-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1965/1966
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1965 году
Спорт в Югославии в 1966 году